Сезон 1984-85 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 54-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Верона», для якого ця перемога стала першою (та допоки останньою) в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1984-85 Серії A став французький півзахисник клубу «Ювентус» Мішель Платіні, який відзначився 18 забитими голами. За результатами 1985 року Платіні утретє поспіль був обраний володарем Золотого м'яча найкращого європейського футболіста року.

Чемпіони 
Футболісти «Верони», які протягом турніру були гравцями основного складу:

 Клаудіо Гарелла
 Доменіко Вольпаті
 Лучіано Марангон
 Роберто Тричелла
 Сільвано Фонтолан
 Ганс-Петер Брігель
 П'єтро Фанна
 Лучіано Бруні
 Джузеппе Гальдеризі
 Антоніо Ді Дженнаро
 Пребен Елк'яер-Ларсен
 Тренер: Освальдо Баньйолі
</div>

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1984-1985 на RSSSF  

1984-85
1984 у футболі
1985 у футболі
1984 в італійському спорті
1985 в італійському спорті